Ива́н Васи́льевич Григо́рьев — старший лейтенант государственной безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в 1904 году. Национальность — русский.

В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1920 года. Член ВКП(б) c 1931 года.

На 22.03.1936 — работал в органах государственной безопасности Азово-Черноморского края.

На 02.06.1938 — помощник начальника УНКВД Ростовской области. Далее до 05.11.1938 — начальник 4 отдела УНКВД Ростовской области. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Депутат Верховного Совета РСФСР 1 созыва.

Завершающий этап 
Арестован 05.11.1938. Орган, вынесший решение — ВКВС СССР.

Приговорён к высшей мере наказания 20.02.1939. Расстрелян 20.02.1939 в Москве.

Звания 
 Старший лейтенант государственной безопасности (22.03.1936).

Награды 
 Орден Красной Звезды (03.07.1937).

Примечания

Ссылки 
 Григорьев, Иван Васильевич // Сайт Nkvd.memo.ru

Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР